behaarde koekoekspinnendoder
 drietand-koekoekspinnendoder
 duin-koekoekspinnendoder
 gewone koekoekspinnendoder
 kam-koekoekspinnendoder
 noordse koekoekspinnendoder
 tweecellige koekoekspinnendoder
 viertand-koekoekspinnendoder